Вѝтолд Шмех () е полски езиковед полонист, славист, професор, преподавател и декан на Филологическия факултет в Лодзкия университет, член на Полската академия на науките, Полското лингвистично дружество, Дружеството на любителите на полския език, председател на Лодзкото научно дружество (1982 – 1991).

Трудове 
 Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sŕ *źŕ *žŕ (1953)
 O polskich przysłówkach odprzymiotnikowych na *o, *e (1957)
 Uwagi o rozwoju nazw miejscowych na terenie dawnego powiatu sieradzkiego (1959)
 O przymiotnikach czeskich z sufiksem *ní (1959)
 O przyczynach wymowy dźwięcznego v po spółgłosce bezdźwięcznej w języku polskim (1962)
 Rozwój form czasu terazniejszego czasownika w jezyku polskim (1966)
 Funkcje aspektów czasownikowych we współczesnym jezyku ogólnopolskim (1971)
 O wielokrotności czasowników zależnej od określenia granicy akcji (1973)
 Językoznawstwo (1978)
 Derywacja prefiksalna czasowników polskich (1986)
 Zbiór studiów poświe̜conych stosunkowi dialektologii do innych dyscyplin naukowych (1986)
 Zagadnienia kultury języka Polskiego (1988)
 Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski (1996) – в съавторство със Славомир Галя

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Полски слависти
Полски диалектолози
Морфолози
Възпитаници на Лодзкия университет
Преподаватели в Лодзкия университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Полското лингвистично дружество
Починали в Лодз